La Garde – comune francese del dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
 La Garde – comune francese del dipartimento dell'Isère
 La Garde – comune francese del dipartimento del Var